

Teste di serie 

  Yanina Wickmayer (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (ritirata)
  Lucie Hradecká (ultimo turno, Lucky loser)
  Jaroslava Švedova (primo turno, ritirata)
  Mirjana Lučić-Baroni (qualificata)

  Zheng Saisai (ritirata, ancora in gara a Shenzhen)
  Polona Hercog (ultimo turno, Lucky loser)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno, ritirata)
  Irina Falconi (secondo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)

Qualificate 

  Daniela Hantuchová
  Mónica Puig

  Mirjana Lučić-Baroni
  Lara Arruabarrena Vecino

Lucky Loser 

  Lucie Hradecká
  Polona Hercog

  Magdaléna Rybáriková

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione4

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2016
WTA Tour 2016